Henry Sanfourche (1775-1841), colonnello dell'Impero francese.
 Arthur Sanfourche, (1898-1945), pilota collaudatore, meccanico, partigiano della Resistenza francese e padre di Jean-Joseph ;
 Jean-Joseph Sanfourche, noto semplicemente come Sanfourche (1929-2010), pittore, poeta, designer e scultore francese.
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), giurista francese.

Note